Cristianisme: Madona és un títol que es dona a la Mare de Déu.
 Música: Madonna (amb dues enes) és un cantant pop nord-americana.
 Geografia:
 Municipi de Madona: municipi de Letònia.
 Madona (Letònia): ciutat de Letònia.